Söhlmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Söhlmann, siehe August Söhlmann Lederfabrik
  Fritz Söhlmann (1905–1977), deutscher Publizist und Politiker
 Hermann Theophilus Söhlmann (1725–1798), deutscher Lohgerber und Meister des Lohgerberamtes in Hannover

Siehe auch:
 Sohlmann
 Sohlman